Mondiali 1897 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1897:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1897 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1897 – 2ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1897 – 5ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1897 – 1ª edizione